12. til 21. etape af Giro d'Italia 2017 finder sted mellem 18. og 28. maj.

12. etape  
18. maj – Forlì til Reggio Emilia (229 km)

13. etape  
19. maj – Reggio Emilia til Tortona (167 km)

14. etape  
20. maj – Castellania til Santuario di Oropa (131 km)

15. etape  
21. maj – Valdengo til Bergamo (199 km)

16. etape  
23. maj – Rovetta til Bormio (222 km)

17. etape  
24. maj – Tirano til Canazei (219 km)

18. etape  
25. maj – Moena til Ortisei/St. Ulrich (137 km)

19. etape 
26. maj – San Candido/Innichen til Piancavallo (191 km)

20. etape  
27. maj – Pordenone til Asiago (190 km)

21. etape  
28. maj – Monza (Autodromo) til Milano (29,3 km) (enkeltstart)

Henvisninger 

Giro d'Italia